Bryggen har flere betydninger:

 Bryggen (Bergen) – en række bygninger i havnen i Bergen, Norge
 Bryggen (indkøbscenter) – et indkøbscenter i Vejle
 Islands Brygge i København omtales også som Bryggen.